Список призёров чемпионатов мира по фигурному катанию

Мужское одиночное катание

Женское одиночное катание

Парное катание

Спортивные танцы на льду

Общий медальный зачёт

Мужское одиночное катание

Женское одиночное катание

Парное катание

Спортивные танцы

Общий зачет

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по фигурному катанию

Ссылки 
 Результаты на сайте ISU

Примечания 

Чемпионаты мира по фигурному катанию